Artyleria przydzielona - oddział lub pododdział artylerii dyspozycyjnej przydzielony dowódcy ogólnowojskowemu (lub innemu dowódcy). Oddział ten pełni rolę rezerwy ognia i elementu interwencyjnego, który może w krytycznych momentach zwiększyć siłę ognia poszczególnych związków taktycznych lub operacyjnych.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Stanisław Feret, Polska sztuka wojenna Wydawca: ? Rok ? ISBN ?

Przydzielona